Ново-Дорожный — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новомосковского сельского поселения.

Население

История 
В 1910 году в Хох Каршау проживало 78 человек.

В 1946 году Хох Каршау был переименован в Ново-Дорожный.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)